Namíbia legnagyobb városai

 
Települések listái országok szerint